Příjmení Jiruš nese více různých osobností:

 Bohuslav Jiruš (1841–1901) – český šlechtic, lékař a botanik
 Eva Dřízgová-Jirušová (* 1962) – česká operní pěvkyně-sopranistka
 Valdemar Jiruš (* 1973) – český profesionální hokejista